Netxàievka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Netxàievka (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Netxàievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia